Щаранский — фамилия.

 Щаранский, Анатолий (Натан) Борисович (род. 1948) — советский инженер-математик, переводчик и правозащитник, отказник, позже израильский политический деятель.
 Щаранский, Борис Моисеевич (1904—1980) — советский сценарист и редактор, журналист, военный корреспондент.
 Щаранский, Лев Натанович — вымышленный сатирический персонаж.